„Мугра” је југословенски и македонски ТВ филм из 1989 године који је режирао Љупчо Билбиловски.

Улоге 

|-
|Ђорђи Тодоровски || 
|-
|Душан Костовски || 
|-
|Тефо Абдул || 
|-
|Таска Балабанова || 
|-
|Драгиша Димитриевски || 
|-
|Александар Ђуровски || 
|-
|Бранко Гјорчев || 
|-
|Димитар Ивановски || 
|-
|Мустафа Јашар || 
|-
|Ацо Јовановски || Кино оператерот
|}
Остале улоге  ▼
|-
|Ане Коцевски || 
|-
|Нино Леви || 
|-
|Страсо Милошевски || 
|-
|Изабела Несторовска || 
|-
|Сашо Огненовски || 
|-
|Кирил Псалтиров || 
|-
|Благоја Спиркоски Џумерко || Софeрот
|-
|Слободан Степановски || 
|-
|Владимир Талевски || 
|}

Спољашње везе 
 
Југословенски филмови
Македонски филмови
Филмови 1989.
Телевизијски филмови